Erik Flügel – paleontologo e geologo austriaco
 Ernst Flügel – compositore tedesco
 Gustave Leberecht Flügel – orientalista, accademico e arabista tedesco
 John Flügel – psicologo e psicoanalista britannico